Катр-Септамбр () — станция линии 3 Парижского метрополитена, расположенная во II округе Парижа. Названа по одноимённой улице (), получившей своё имя в честь даты провозглашения Третьей Французской республики. Помимо "Катр-Септамбр", к Третьей республике имеют отношения названия ещё двух станций на линии 3 — Репюблик и Гамбетта.

История 
 Станция открылась 3 ноября 1904 года на действующем перегоне Бурс — Гавр — Комартен. 
 В 2016 году в ходе первоапрельской акции станция была переименована на один день в "Премьер-Аврель". По замыслу организаторов акции, первоапрельское название является игрой слов: 4 сентября — ключевая дата для создания Третьей Французской республики, а 1 апреля — для всех юмористов мира.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель незначительно вырос и составил  пассажиров (264 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена II округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1904 году